Raad van State of Raad van Staten kan verwijzen naar:

 Raad van State (historisch)
 Raad van State (Nederland) 
 Raad van State (België) (Conseil d'Etat, Staatsrat)
 Raad van State (Engeland) (Council of State)
 Raad van State (Frankrijk) (Conseil d'Etat)
 Raad van Staten (India) (Rajya Sabha, Council of States)
 Raad van State (Italië) (Consiglio di Stato).
 Raad van State (Luxemburg) (Conseil d'Etat)
 Raad van State (Portugal) (Conselho de Estado)
 Raad van Staten (Soedan) (مجلس الولايات السوداني, Council of States)
 Raad van State (Spanje) (Consejo de Estado)
 Raad van State (Turkije) (Danıştay)
 Raad van Staten (Zuid-Soedan) (مجلس الولايات السوداني, Council of States)
 Raad van (de) Staten (Zwitserland): Kantonsraad (Ständerat, Conseil des États, Consiglio degli Stati, Cussegl dals Stadi, Council of States)

Zie ook
 Staatsraad (staatsorgaan)
 Staatsraad (België) 
 Staatsraad (Nederland)

Raad van State (Algemeen)